Juan René Serrano Gutiérrez es un deportista mexicano de la especialidad de tiro con arco, campeón de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez 2010.

Trayectoria 

La trayectoria deportiva de Juan René se identifica por su participación en los siguientes eventos nacionales e internacionales:

Juegos Centroamericanos y del Caribe 

Fue reconocido su triunfo de ser el primer deportista con el mayor número de medallas de la selección de  en los juegos de Mayagüez 2010.

Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 

Su desempeño en la vigésima primera edición de los juegos se identificó por ser el líder deportista con el mayor número de medallas entre todos los participantes del evento, con un total de ocho:

 , Medalla de oro: Mixto
 , Medalla de oro: Equipo
 , Medalla de oro: Rec.30m
 , Medalla de oro: Rec.50 m
 , Medalla de oro: Rec.70m
 , Medalla de oro: Rec.90m
 , Medalla de oro: Recurvo
 , Medalla de oro: Hombres

Véase también 
 Deportistas multimedallas de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
 México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
 XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe

Referencias

Enlaces externos 
 Información del Participante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010

Deportistas de México en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
Tiro con arco en México
Arqueros de México
Deportistas de México en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Arqueros de México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Premio Nacional del Deporte (México)